A 2005-ös Balti kupa egy labdarúgó esemény, amelyet 2005. május 21-én rendeztek meg Litvániában. Észtország nem vett részt a tornán, így egy mérkőzésből állt a torna, ami Litvánia és Lettország között zajlott le.

Eredmény

Litvánia vs. Lettország

Győztes

Külső hivatkozások 
 RSSSF
 omnitel

Baltikupa
Litván labdarúgás
Lett labdarúgás